Scone (brood), een Brits brood of gebak
Scone (Schotland), een dorp in Schotland
Stone of Scone, het symbool van het Schotse koningschap
Scone (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in Nieuw-Zuid-Wales